IV Commissione permanente della Camera dei Deputati (1948-1958) – denominazione della Commissione Finanze e tesoro della Camera dei deputati nella I e II legislatura della Repubblica Italiana
 IV Commissione permanente della Camera dei Deputati (1958-1987) – denominazione della Commissione Giustizia della Camera dei deputati nelle legislature da III a IX della Repubblica Italiana
 IV Commissione permanente della Camera dei Deputati (1987-in corso) – denominazione della Commissione Difesa della Camera dei deputati a partire dalla X legislatura della Repubblica Italiana